Alpen Cup w skokach narciarskich 2011/2012 rozpoczął się 11 września 2011 w Kranju, a zakończył 4 marca 2012 w Chaux-Neuve. Cykl składał się z 12 konkursów. Zawody rozgrywane były w Słowenii, Austrii, Niemczech i Francji.

10 lutego 2012 został rozegrany dodatkowy konkurs w miejsce odwołanych zawodów z Hinterzarten.

Zwycięzcą zmagań został słoweński skoczek Anže Lanišek.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki zawodów cyklu Alpen Cup w sezonie 2011/12

Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2011 w Europie
2012 w Europie
2012